

Efternamn
Nahl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Astrid van Nahl (född 1951), tysk skandinavist
 Charles Christian Nahl (1818–1878), amerikansk konstnär
 Hugo Wilhelm Arthur Nahl (1833–1889), amerikansk konstnär

 Perham Wilhelm Nahl (1876–1935), amerikansk konstnär
 Samuel Nahl (1748–1813), tysk konstnär

Ej efternamn
North American Hockey League, en amerikansk ishockeyliga och som använder sig av förkortningen NAHL.

Tyska efternamn